Бег — многозначное слово.

 Бег — способ передвижения человека и животных.
 Бег — вид спорта, дисциплина лёгкой атлетики.

Персоны 
 Бег, Валери (род. 1985) — Мисс Франция 2008 года.
 Бег, Мансур (XVI век) ― дагестанский чиновник времён династии Сефевидов, первый официально засвидетельствованный правитель города Дербента.

Топонимы 
 Бег — посёлок в Судогодском районе Владимирской области.
 Бег — коммуна во Франции, департамент Алье.

Художественные произведения 
 «Бег» — пьеса Михаила Булгакова.
 «Бег» — советский фильм 1970 года по мотивам произведений Михаила Булгакова.
 «Бег»  — югославский фильм 1985 года.
 «Бег»  — британский фильм 1994 года.
 «Бег» — российский фильм 2020 года.

См. также 
 Бега (значения)
 Бек (бег, бей, бай)